Mužská čtyřhra Miami Open 2019 probíhala ve druhé polovině března 2019. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byli bratři Bob a Mike Bryanovi.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Američanů, složený z Boba a Mika Bryanových, který ve finále zdolal nizozemsko-řeckou dvojici Wesley Koolhof a Stefanos Tsitsipas po zvládnutých koncovkách obou setů 7–5 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali sto osmnáctou společnou trofej, respektive třicátou devátou v sérii Masters, čímž navýšili rekordní počet. Mike Bryan vybojoval sto dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Boba Bryana to bylo sto osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Nikola Mektić (2. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2019